Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1928 года прошли с 17 по 26 мая. Вновь в турнире принимали участие только мужские сборные. Хоккей вернулся в программу Игр спустя 8 лет. В 1924 году была создана Международная федерация хоккея на траве, которая и стала ответственной, совместно с МОК, за проведение соревнований. Матчи проходили на Олимпийском стадионе в Амстердаме. Действующий чемпион Олимпийских игр сборная Великобритании отказалась от участия в Играх. В заявку каждой сборной можно было включить 22 спортсмена. В соревновании приняли участие 9 сборных. Победу одержала сборная Индии, победившая в финале голландских хоккеистов 3:0. За весь турнир индийские спортсмены не пропустили ни одного гола.

Медалисты

Результаты

Группа A

Группа B

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 
14 мячей

 Дхиан Чанд

5 мячей

 Тео Хаг
 Ферозе Хан
 Джордж Мартинс

4 мяча

 Луи Диерксенс

3 мяча

 Хеннинг Хольст
 Фредерик Симен
 Роберт ван дер Вен

2 мяча

 Херберт Хобайн
 Херберт Мюллер
 Геррит Яннинк
 Пауль ван де Роварт

1 мяч

 Хуберт Лихтенеккерт
 Пауль Делхейд
 Эмиль Веркен
 Ивон Боду
 Андре Селдрайерс
 Бенно Бохе
 Хайнц Вёльтье
 Нильс Хеильбут
 Эрик Хустед
 Али Шаукат
 Майкл Гатли
 Энрике де Чаварри
 Бернабе де Чаварри
 Франсиско де Ройг
 Аб Треслинг
 Жак Ривьер
 Феликс Гримонпрез
 Конрад Фер
 Ж. Лубер

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1928
1928 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах